Galama (familie), een Fries adellijk geslacht
 Baukje Galama (1957), een Nederlands politica
 Bavo Galama (1958), een Nederlands cabaretier, schrijver, presentator en acteur
 Jan Ysbrands Galama (1885-1942), een Nederlands pastoor omgekomen in concentratiekamp Dachau